Esfandiariomyces är ett släkte av svampar. Esfandiariomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Esfandiariomyces